JÖ steht für:
 Junge Ökologen, Jugendorganisation der Ökologisch-Demokratischen Partei
 JÖ (Zeitschrift), österreichisches Jugendmagazin
 Jö Bonus Club, österreichisches Kundenbindungsprogramm 

Siehe auch:
 Joe
 Jo

Abkürzung